Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Ivan Lendl e Vincent Van Patten 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (primo turno)

 Kevin Curren /  Steve Denton (quarti di finale)
 Fritz Buehning /  Brian Teacher (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pacific Coast Championships 1983